Kvarnholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kvarnholm, Iniö, Åboland, 
 Kvarnholm, Houtskär, Åboland, 
 Kvarnholm, Pargas, Åboland, 
 Kvarnholm, Kimitoön, Åboland,

Se även
Kvarnholmen
Kvarnholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar